

Patronyme 

 Anthony Thwaite (1930-), un poète et écrivain anglais ;
 Brenton Thwaites (1989-), un acteur australien ;
 Edward Thwaites (1671-1711), un antiquaire anglais ;
 Fredrik T. Thwaites (1883-1961), un géologue américain, spécialiste des régions froides ;
 George Henry Kendrick Thwaites (1812-1882), un botaniste et entomologiste britannique ;
 Michael Thwaite (1983-), un footballeur australien ;
 Scott Thwaites (1990-), un coureur cycliste britannique ;
 Ted Thwaites (1886-1940), un dessinateur américain.

Toponyme 
 Le glacier Thwaites, nommé en l'honneur du géologue américain Fredrik T. Thwaites, est un glacier de l'inlandsis Ouest-Antarctique, en Antarctique.